United States Space Force
 Space Force (televisieserie)